Сентре () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Сентре () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.

См. также 
 Центральный район
 Центр
 Сентер
 Сентро